Варин:

 Варин — город в Германии, в земле Мекленбург — Передняя Померания.
 Варин, Александр Александрович (1965—2009) — Президент Вещательной корпорации «Проф-Медиа» (ВКПМ).